O 20º Regimento de Cavalaria Blindado (20º R C B), conhecido como Regimento Cidade de Campo Grande, é uma unidade do exército brasileiro, localizado no município de Campo Grande, no estado de Mato Grosso do Sul, vinculado à 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada.

Ligações externas

Página oficial do 20º RCB

Cavalaria Blindado
Organizações de Campo Grande (Mato Grosso do Sul)